Соревнования в абсолютном первенстве среди женщин в рамках турнира по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2012 года прошли 2 августа 2012 года на Северной арене Гринвича.

Медалисты

Финал 

*Алия Мустафина и Александра Райсман финишировали в абсолютном первенстве с одинаковой суммой баллов — 59.566. В таких случаях суммируются баллы трёх лучших выступлений. У А. Мустафиной она составила 45.933 балла, а у А. Райсман — 45.366, таким образом бронзовая медаль досталась россиянке.
**Ханна Уилан упала на прыжке и получила нулевую сумму баллов, так как не смогла приземлить прыжок.

Квалификация 

Каждая сборная могла выставить не более двух спортсменок, поэтому в финал не попали:
 Джордин Уибер (, 4-е место),
 Анастасия Гришина (, 12-е место),
 Дженнифер Пинчес (, 21-е место),
 Яо Цзиннань (, 22-е место).

Примечания